Waw o Wāw – lettera delle lingue protosinaitiche nordoccidentali
Wāw – lettera dell'alfabeto arabo
Wau o Wāw – città del Sudan del Sud